Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1971.

Setzliste

Qualifikation 
Vor dem eigentlichen Turnier mussten sich noch zwei Spieler für das Hauptfeld qualifizieren. Die beiden Qualifikationsspiele fanden am 16. Mai statt. Dabei gewann Attila Korpas gegen Frank Gebert mit 6:1, 6:4 und der Tschechoslowake Jiří Hřebec gegen Hansjörg Elzer mit 6:3, 6:4.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 17. bis 24. Mai 1971, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 25. Jahrgang, Heft 11 (1. Juni-Ausgabe 1971)

Anmerkungen

Weblinks 
 Der Turnierplan auf den Seiten der ATP

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1971